
Molekulska formula -{C12H9F3N2O2}- se može odnositi na:
 Teriflunomid
 Leflunomid